МЭСМ (Малая электронная счётная машина) — одна из первых в СССР и континентальной Европе электронно-вычислительных машин. Разрабатывалась лабораторией С. А. Лебедева (на базе киевского , позднее — Института электродинамики АН УССР) с конца 1948 года.

Первоначально МЭСМ задумывалась как макет или модель Большой электронной счётной машины (БЭСМ), первое время буква «М» в названии означала «модель». Работа над машиной носила исследовательский характер, в целях экспериментальной проверки принципов построения универсальных цифровых ЭВМ. После того, как машина доказала пригодность для решения реальных задач, она была переименована в «Малую электронную счётную машину».

Элементы арифметического узла с логическими схемами, которые обеспечивали выполнение арифметических и логических операций были отработаны на макете, изготовленным в июне 1950 года, который показал работоспособность и надёжность к августу 1950 года. Первую программу для проверки работы циклических алгоритмов (вычисление факториала) машина успешно выполнила 4 августа 1950 года.

История создания и эксплуатации 

К концу 1949 года разработана архитектура машины, а также принципиальные схемы отдельных блоков.

В 1950 году машина была смонтирована в двухэтажном здании бывшего общежития женского монастыря в Феофании (под Киевом), где до Великой Отечественной войны размещалась психиатрическая лечебница.

6 ноября 1950 года — выполнен второй пробный пуск машины, в ходе которого решалась задача:

4 января 1951 года — решены первые задачи: вычисление суммы ряда факториалов нечётных чисел и возведение в степень чисел с дробью.

25 декабря 1951 года — принята в эксплуатацию государственной комиссией АН СССР во главе с академиком М. В. Келдышем.

12 января 1952 года лабораторией «Методов вычислений и расчётов» (при Институте математики АН УCCР), руководимой Е. Л. Ющенко начата регулярная эксплуатация МЭСМ.

В конце 1954 года лаборатория «Вычислительной техники» была передана в Институт математики АН УCCР и слита с лабораторией «Методов вычислений и расчётов», которую возглавляет Б. В. Гнеденко.

Эксплуатация МЭСМ 
В 1952—1953 годах на МЭСМ были решены следующие задачи (цитата из воспоминаний Е. Л. Ющенко):
 составление таблиц для статистического приёмочного контроля (постановка задачи Б. В. Гнеденко, исполнитель Е. Л. Ющенко);
 динамические задачи теории упругости (постановка А. И. Ишлинского, исполнитель А. А. Ющенко);
 выбор оптимальных параметров шахтных канатов (постановка Г. И. Савина и А. И. Ишлинского, исполнитель А. А. Ющенко);
 определение областей устойчивости электроэнергосистем, в частности, Куйбышевской ГЭС (постановка Л. В. Цукерника, исполнители В. С. Королюк, Е. Л. Ющенко);
 расчёт тепловых напряжений строительных конструкций (постановка А. Д. Коваленко, исполнитель Е. Л. Ющенко);
 обработка геодезических наблюдений (постановка Н. И. Якубецкой, исполнитель Е. Л. Ющенко);
 расчёт задач синтеза аммиака (исполнители Е. Л. Ющенко и Л. Н. Иваненко);
 оценка объёмов земляных работ при проектировании автодорог (постановка А. К. Хавкина, Киевский автодорожный институт; исполнители Е. Л. Ющенко, Л. Н. Иваненко, А. М. Сибирко).

Задачи, решаемые на МЭСМ:
 оптимизация прокладки магистральных высоковольтных линий электропередач, в частности: Куйбышевская ГЭС — Москва (Е. Л. Ющенко) — с 1952 г.;
 внешняя баллистика (с 1952 по 1957 г.), поставлена М. В. Келдышем, в разработке методов решения принимали участие Ю. А. Митропольский и его ученик Ющенко А. А., программы расчёта составлялись Е. Л. Ющенко в сотрудничестве с известными московскими учёными и программистами М. Р. Шура-Бура и Ю. Д. Шмыглевским;
 нелинейная механика (Ю. А. Митропольский, исполнитель Ющенко А. А. программирование Е. Л. Ющенко);
 расчёт тепловых напряжений строительных конструкций (постановка А. Д. Коваленко, Институт механики АН УССР, программирование Е. Л. Ющенко).

В 1954 году для МЭСМ Е. Л. Ющенко разработала экспериментальную программирующую программу, составляющую по простым арифметическим выражениям программы в машинных кодах, которые вычисляют их значение. При разработке этой программы был приобретён опыт, который использован при реализации компиляторов Адресного языка программирования.

Машина эксплуатировалась до 1957 года, после чего была передана в КПИ для учебных целей. В 1959 году МЭСМ демонтировали: «Машину разрезали на куски, организовали ряд стендов, а потом… выбросили» — вспоминал Б. Н. Малиновский. Несколько оставшихся от МЭСМ электронных ламп и других компонентов хранятся в Фонде истории и развития компьютерной науки и техники при Киевском доме учёных НАН Украины.

Характеристики ЭВМ 
 арифметическое устройство: универсальное, параллельного действия, на триггерных ячейках;
 представление чисел: двоичное, с фиксированной запятой, 16 двоичных разрядов на число, плюс один разряд на знак;
 система команд: трёхадресная, 20 двоичных разрядов на команду. Первые 4 разряда — код операции, следующие 5 — адрес первого операнда, ещё 5 — адрес второго операнда, и последние 6 — адрес для результата операции. В некоторых случаях (в командах сравнения или, что то же самое — условного перехода) третий адрес использовался в качестве адреса следующей команды. Операции: сложение, вычитание, умножение, деление, сдвиг, сравнение с учётом знака (как часть команды условного перехода), сравнение по абсолютной величине (как часть команды условного перехода), передача управления (безусловный переход), передача чисел с магнитного барабана и обратно, команда сложения команд (для работы с элементами массивов), остановка;
 оперативная память: на триггерных ячейках, для данных — на 31 число, для команд — на 63 команды;
 постоянная память: штекерная, для данных — на 31 число, для команд — на 63 команды;
 тактовая частота: 5 кГц;
 быстродействие: 50 операций в секунду (полное время одного цикла составляет 17,6 мс; операция деления занимает от 17,6 до 20,8 мс);
 количество электровакуумных ламп: 6000 (около 3500 триодов и 2500 диодов);
 занимаемая площадь: 60 м²;
 потребляемая мощность: около 25 кВт.

Данные и программы считывались с перфокарт, перфолент или набирались с помощью штекерного коммутатора. Также использовался магнитный барабан, хранящий до 5000 кодов чисел или команд. Для вывода использовались: фотокамеры для получения данных на фотоплёнке или фотобумаге; перфорирующие устройства (с 1953 г.) и электромеханическое печатающее устройство (с конца 1953 г.).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Дашевский Л. Н., Шкабара Е. А. «Как это начиналось» (Воспоминания о создании первой отечественной электронной вычислительной машины — МЭСМ) Москва, «Знание», 1981, 63 с.(рос.) 
 Малая электронно-счетная машина (МЭСМ), https://fakty.ua/130163-sergej-lebedev
 История создания МЭСМ в книге Б. Н. Малиновского «История вычислительной техники в лицах»
 Рождение МЭСМ
 Фотография МЭСМ
 МЭСМ на сайте «Музей истории отечественных компьютеров»
 
 60 лет назад в СССР был создан первый в континентальной Европе программируемый компьютер

Ламповые компьютеры
Компьютеры СССР
История компьютерной техники